San Rocco – santo

Arte 

 San Rocco – scultura di Gasparo Cairano 
 San Rocco – dipinto di Cima da Conegliano
 San Rocco – dipinto di Parmigianino
 San Rocco – dipinto di Giovanni Battista Pittoni
 San Rocco – scultura di Veit Stoss

Geografia

Comuni 
 Adrara San Rocco – comune in provincia di Bergamo
 Nave San Rocco – comune soppresso in provincia di Trento
 San Rocco al Porto – comune in provincia di Lodi

Frazioni e località 
 Fonte San Rocco – frazione di Agliano Terme (AT)
 San Rocco Cherasca  – frazione di Alba (CN)
San Rocco Seno d'Elvio – frazione di Alba (CN)
 San Rocco Bernezzo – frazione di Bernezzo (CN)
San Rocco – frazione di Camogli (GE),
 Cascina San Rocco – frazione di Casarile (MI)
 Curatico San Rocco – frazione di Corniglio (PR)
 San Rocco Castagnaretta – frazione di Cuneo
San Rocco – frazione di Dovera (CR)
 San Rocco in Turrite – frazione di Pescaglia (LU)
San Rocco – frazione di Quistello (MN)
 San Rocco di Piegara – frazione di Roverè Veronese (VR)
 San Rocco Rosolotti – frazione di Sona (VR)
San Rocco a Pilli – frazione di Sovicille (SI)
 San Rocco – antico borgo attorno a cui è sorta l'attuale Marina di Grosseto, frazione di Grosseto
 San Rocco – località della Repubblica di San Marino
 San Rocco – località (non frazione) di Piario in provincia di Bergamo
 San Rocco – località (non frazione) di Riparbella in provincia di Pisa
 San Rocco – località (non frazione) di Todi in provincia di Perugia
 San Rocco – località (non frazione) di Genova
 San Rocco – sottofrazione di Cascio (Molazzana) (LU)

Quartieri 

 San Rocco – quartiere di Avezzano (AQ)
 San Rocco – quartiere di Bocchigliero in provincia di Cosenza
 San Rocco – quartiere di Caltanissetta
 San Rocco – quartiere di Monza

Altro 
 San Rocco  – zona di Napoli

Monti e colline 
 Monte San Rocco – rilievo dell'Appennino centrale abruzzese
Dosso di San Rocco –  collina di Trento

Altro 
 Scuola Grande di San Rocco – arciconfraternita di Venezia
 Scoletta di San Rocco – vecchia sede dell'arciconfraternita di Venezia

Pagine correlate
 Rocco
 Basilica di San Rocco
 Cappella di San Rocco
 Cattedrale di San Rocco
 Chiesa di San Rocco
 Eremo di San Rocco
 Festa di san Rocco
 Oratorio di San Rocco
 Santuario di San Rocco